Оссовский () — фамилия; женская форма — Оссовская.

Известные носители:
 Оссовский, Александр Вячеславович (1871—1957) — русский и советский музыковед и музыкальный критик.
 Оссовский, Готфрид Осипович (1835—1897) — польско-русский геолог и археолог, исследователь Волыни, Галичины и Сибири.
 Оссовский, Лев Моисеевич (1922—2012) — советский и российский дирижёр.
 Оссовский, Михаил (1868—1886) — участник революционного движения в Польше.
 
 Оссовский, Сергей Петрович (род. 1958) — российский художник, академик Российской академии художеств (2007). Сын П. П. Оссовского.
 Оссовский, Станислав (1897—1963) — польский социолог.

См. также 
 Список дворянских родов, внесённых в Гербовник дворянских родов Царства Польского (Оссовские)
 Список дворянских родов Подольской губернии (I часть)